Absent Lovers: Live in Montreal 1984 – podwójny, koncertowy album grupy King Crimson nagrany w lipcu 1984 i wydany w 1998.

Muzycy 
Twórcami albumu są:
 Robert Fripp – gitara
 Adrian Belew – gitara, perkusja, wokal
 Tony Levin – gitara basowa, syntezator, stick, wokal
 Bill Bruford – perkusja akustyczna, perkusja elektroniczna, instrumenty perkusyjne

Spis utworów 
Album zawiera następujące utwory:

Dysk 1

Dysk 2

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Albumy koncertowe King Crimson
Albumy Discipline Global Mobile
Albumy wyprodukowane przez Roberta Frippa
Albumy wyprodukowane przez Davida Singletona